Sahara - een woestijn in Noord-Afrika
Arabische Democratische Republiek Sahara - republiek die het gezag over de Westelijke Sahara opeist
 Sahara (album) - een muziekalbum van Orphaned Land
Sahara (boek) - een boek van Clive Cussler
Sahara (Ommen) - een zandverstuiving in Ommen
 Sahara (tentoonstelling) - Tropenmuseum 1961
Lommelse Sahara - een natuurgebied in het Belgische Lommel
Poolse Sahara - bijnaam van Błędów-woestijn
SLS Las Vegas, vroeger Sahara Hotel & Casino - accommodatie in Las Vegas

Films
Sahara (1919)
Sahara (1943) uit India
Sahara (1958)
Sahara (1983)
Sahara (1985)
Sahara (1991)
Sahara (1995)
Sahara (2002)
Sahara (2005)
Sahara (2007) - een Nederlandse korte film